Amunategui (en français), Amunategi (en basque) ou Amunátegui (en espagnol) est un nom de famille d'origine basque notamment porté par :

  (1860-1946), historien et homme politique chilien ;
 Francis Amunategui (1898-1972), journaliste gastronomique français ;
  (1898-1955), intellectuel chilien ;
  (1830-1899), historien et homme politique chilien ;
  (1901-1981), homme politique chilien ;
  (1868-1938), académicien et médecin chilien ;
 Jean-Paul Iommi-Amunategui (né en 1947), journaliste français ;
  (1823-1887), militaire chilien ;
  (1828-1888), historien et homme politique chilien ;
  (1909-2004), avocat et homme politique chilien ;
 Miguel Luis Amunátegui Reyes (1862-1949), académicien chilien.

Patronyme basque
Patronyme hispanique
Patronyme français